Universal (lateinisch für „gesamtheitlich, umfassend, weltweit“) steht für:

 Universalinstrument, als Kurzform, Winkel-Messgerät in der Astronomie
 Universal Design, internationales Design-Konzept
 universal, österreichische Typisierung von Mehl, siehe Mehl #Typisierung in Österreich
 Universal, alternativer Name der Kunstsprache Panroman, siehe Panlatinismus #Panromanisch

Eigennamen:
 Universal (Automarke), ehemalige britische Automobilmarke (1914–1916)
 Universal (Traktor), vier in der Sowjetunion gebaute Traktoren
 Universal Corporation, US-amerikanischer Tabakgroßhändler
 Universal Edition, österreichischer Musikverlag
 Universal Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Universal Music Group, US-amerikanisches Musiklabel
 Universal Products, südafrikanischer Automobilhersteller
 Universal Studios (Universal Pictures), US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft
 Universal Versand, österreichisches Versandunternehmen
 Universal FC, ehemaliger uruguayischer Fußballverein
 Universal UAV, Drohne

Orte:
 Universal City (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet im Los Angeles County, Kalifornien, USA
 Universal (Indiana), Stadt im Vermillion County, Indiana, USA

Siehe auch:
 El Universal (Begriffsklärung)
 Universalien (Begriffsklärung)
 Universalität (Gesamtheit)
 universell (Begriffsklärung)
 Universum (Begriffsklärung)